Такмичење у трци на 800 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 7. 8. и 9. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, одбранио је Адам Кшчот из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичара из 21 земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских тркача на 800 метара 2016. године до почетка првенства (7. јула 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичари су подељени у 4 групе. За полуфинале су се квалификовала по прва тројица из свих група (КВ) и четворица на основу постигнутог резултата (кв).
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !! Група !! Стаза !!Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка
|- style="background:#cfc;"
| 1. || 3 || 5 ||align=left |Тијмен Куперс   || align=left | Холандија  ||	1:45,25 || style="border-right:double" |1:45,25 ||1:46,48 ||КВ
|- style="background:#cfc;"
| 2. || 3|| 3||align=left |Амел Тука || align=left| Босна и Херцеговина ||1:42,21   || style="border-right:double" |1:45,23 ||1:46,94||КВ
|- style="background:#cfc;"
| 3. || 3 || 7 ||align=left | Бенедикт Хубер  || align=left | Немачка  ||1:46,57|| style="border-right:double" | 1:46,57  ||1:47,16|| КВ
|- style="background:#dfd;"
| 4. || 3 ||4||align=left | Јакопо Лахби  || align=left | Италија  ||1:46,79   || style="border-right:double" |1:47,31 ||1:47,27 ||кв,  
|- style="background:#dfd;"
| 5. || 3 || 1 || align=left|Чарлс Гретен || align=left| Луксембург ||1:46,44   || style="border-right:double" |1:46,44 || 1:47,39||кв
|- style="background:#cfc;"
| 6. || 1 || 4 || align=left|Пјер Амброаз Бос || align=left| Француска||1:42,53   || style="border-right:double" |1:44,51 ||1:48,35 ||КВ|- style="background:#dfd;"
| 7. || 3 || 8|| align=left|Арон Ботерман || align=left| Белгија||1:46,17   || style="border-right:double" |1:47,44 ||1:48,35||кв
|- style="background:#cfc;"
| 8. || 1|| 5 || align=left|Андреас Бубе || align=left| Данска||1:44,89   || style="border-right:double" |1:46,21 ||1:48,36||КВ
|- style="background:#cfc;"
| 9. || 1 || 5 || align=left|Алваро де Ариба || align=left| Шпанија ||1:45,93   || style="border-right:double" |1:45,93 ||1:48,62 ||КВ
|- style="background:#dfd;"
| 10. || 1 || 7 || align=left|Жан Рудолф || align=left| Словенија||1:46,00 || style="border-right:double" |1:47,20 ||1:48,72||кв
|-
| 11. || 1 || 2 ||align=left |Муса Хајдари|| align=left | Косово ||1:47,70|| style="border-right:double" |1:47,97 ||1:48,97 ||
|-
| 12. ||3||6 ||align=left |Јозеф Репчик || align=left |  Словачка||1:44,94|| style="border-right:double" |1:49,02 ||1:49,32 ||
|-
| 13. ||3||2 ||align=left | Карл Грифин  || align=left | Ирска  ||1:47,39 || style="border-right:double" |1:51,83 ||1:50,10 || 
|- style="background:#cfc;"
| 14. || 4 || 8 ||align=left |Адам Кшчот || align=left| Пољска||1:43,30   || style="border-right:double" |1:44,99 ||1:49,38||КВ|- style="background:#cfc;"
| 15. || 4 ||2|| align=left|Данијел Андухар || align=left| Шпанија|| 1:45,61 || style="border-right:double" | 1:45,61 || 1:49,57 ||КВ|- style="background:#cfc;"
| 16. || 4 || 1 ||align=left |Зерен Лудолф  || align=left |  Немачка || 1:44,80 || style="border-right:double" |1:46,43 ||1:49,59 || КВ|-
| 17. ||1 ||3 ||align=left | Роман Јарко  || align=left | Украјина || 1:46,80 || style="border-right:double" | 1:46,80 || 1:49,64 ||
|-
| 18. ||4 || 5 || align=left | Кале Берглунд || align=left |  Шведска || 1:46,85 || style="border-right:double" | 1:47,16 || 1:49,65 ||
|-
| 19. || 4 || 4 ||align=left |Пол Моја || align=left | Андора  || 1:48,75 || style="border-right:double" | 1:48,75 || 1:50,03 ||
|-
| 20. || 4 ||3 ||align=left | Деклан Мари  || align=left | Ирска  ||1:46,77 || style="border-right:double" |1:47,49 ||1:50,10 ||
|- style="background:#cfc;"
| 21. || 2 ||5 || align=left|Елиот Џајлс || align=left| Уједињено Краљевство||1:47,21   || style="border-right:double" |1:47,21 ||1:50,31 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 22. || 2 || 8 ||align=left |Марћин Левандовски || align=left| Пољска||1:43,72   || style="border-right:double" |1:44,91 ||1:50,32 || КВ|-
| 23. || 4|| 7||align=left |Брис Ете|| align=left | Монако  ||1:47,03   || style="border-right:double" |1:51,06 ||1:50,53 || 
|- style="background:#cfc;"
| 24. || 2||4 ||align=left | Ђордано Бенедети  || align=left | Италија ||  1:44,67   || style="border-right:double" | 1:46,66  ||1:50.74 || КВ|-
| 25. ||2 ||6||align=left |Хуго Сантакруз|| align=left |  Швајцарска ||1:46,68 || style="border-right:double" |1:48,35 || 1:51,00 ||
|-
| 26. || 1||6 ||align=left | Tigran Mkrtchyan  || align=left | Јерменија||1:47,58   || style="border-right:double" |1:47,58 ||1:51,00 ||
|-
| 27. || 2 ||3 ||align=left | Софијан Селмуни  || align=left | Француска  ||1:45,94   || style="border-right:double" |1:46,39 ||1:51,32||
|-
| 28. ||2||7||align=left | Јан Петрач || align=left | Словенија  ||1:47,85|| style="border-right:double" |1:47,85 ||1:52,21 ||
|-
| 29. || 4 || 6 ||align=left | Џејми Веб  || align=left | Уједињено Краљевство  || 1:46,59  || style="border-right:double" |1:46,59 ||1:53,75 ||
|-
| - || 2 || 2 ||align=left |Кевин Лопез|| align=left | Шпанија  ||1:43,74   || style="border-right:double" |1:45,61 || ||
|}
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

 Полуфинале 
У полуфиналу су биле две групе. За финале су се квалификовала по прва тројица из обе групе (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв').

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Трка на 800 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном